Il doppio  del Kosice Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Tomasz Bednarek e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura hanno battuto in finale Dominik Hrbatý e Martin Kližan 6–2, 7–6(5).

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (campioni)
 David Marrero /  Pablo Santos (primo turno)

 Denis Matsukevich /  Boris Pašanski (primo turno) 
 Jaroslav Pospíšil /  Márcio Torres (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Košice Open 2009